Ольденбург, Фёдор Фёдорович:
 Ольденбург, Фёдор Фёдорович (Фридрих Густав) (1791—после 1859) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.
 Ольденбург, Фёдор Фёдорович (Фридрих Отто) (1827—1877) — российский военный деятель, генерал-майор, сын Ф. Ф. Ольденбурга.
 Ольденбург, Фёдор Фёдорович (1861—1914) — русский педагог и общественный деятель, кадет, сын Ф. Ф. Ольденбурга.